Bundestagswahlkreis 227 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Deggendorf (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Weilheim (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Ansbach (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Nürnberg (1949 bis 1961)